Austria:
 Seewalchen – dzielnica Seekirchen am Wallersee
 Seewalchen am Attersee – gmina targowa w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Vöcklabruck